Lee Min-ho puede referirse a:
 Lee Min-ho, actor surcoreano;
 Lee Tae-ri, nombre artístico de Lee Min-ho, actor surcoreano;
 Lee Know, nombre artístico de Lee Min-ho, cantante surcoreano.